Nicolas Fréret (1688-1749), historien et linguiste français ;
 Octave Fréret (1825-?), architecte français ; 
 Thierry Fréret, journaliste français
 Famille Fréret, une famille de sculpteurs et de peintres originaires de Cherbourg
 Pierre Fréret (1714-1782), sculpteur et peintre et ses fils :
 François-Armand Fréret (1758-1816)
 Louis-Barthélémy Fréret (1754-1831) que la reine Marie-Antoinette nomma son « peintre des fleurs »
 Pierre Fréret (1749-1807), peintre de marine et de scènes exotiques
 Hervé Fréret (1760-1784), sculpteur
 Famille Fréret, une famille franco-louisianaise qui donna plusieurs personnalités célèbres de La Nouvelle-Orléans
 James Fréret (1838-1897), architecte, cousin de William Alfred Fréret
 William Fréret (1804-1864), maire de La Nouvelle-Orléans
 William Alfred Fréret (1833-1911), architecte, fils de William Fréret.

Toponyme 

 Freret, un quartier de La Nouvelle-Orléans en Louisiane, nom donné en l'honneur de la famille Fréret.
Patronyme français